Niemcy:
 Gehlsdorf – dzielnica Genthin
 Gehlsdorf – dzielnica Rostocku

Zobacz też:
 Gelsdorf